Politici
 Apollodorus van Acharnae  (394/393 v.Chr. - na 343 v.Chr.), politicus uit de 4e eeuw v.Chr. in Athene
 Apollodorus van Cassandrea (? - 278 v.Chr.), bloeddorstig tyrannos van Cassandrea
 Apollodorus van Delos (voor 286 v.Chr. - na 286 v.Chr.), politicus uit de 3e eeuw v.Chr. uit Delos
 Apollodorus (epistrategos) (voor 131 v.Chr. - na 124 v.Chr.), politicus uit de 2e eeuw v.Chr. in Thebe

Schrijvers en filologen
Apollodorus van Pergamon, redenaar uit Pergamon
Apollodorus van Tarsus, tragedicus
Apollodorus van Artemita, historicus, schreef in de 1e eeuw v.Chr. een geschiedenis van de Parthen
Apollodorus van Athene, filoloog en all-roundgeleerde
 Pseudo-Apollodorus, schrijver van de Bibliotheca
Apollodorus van Gela (342–290 v.Chr.), komedieschrijver, als tijdgenoot van Menander schreef hij 47 komedies en won vijf maal een prijs
Apollodorus van Carystus, een van de belangrijkste auteurs van de nieuwe Attische komedie, die tussen 300 en 260 v.Chr. in Athene leefde

Filosofen
Apollodorus van Phaleron (ca. 434 v.Chr. - na 399 v.Chr.), filosoof uit de kring van Socrates
Apollodorus van Cyrene, grammaticus
Apollodorus van Cyzicus, filosoof van het atomisme
Apollodorus van Seleucia, leerling van Diogenes van Babylon
Apollodorus Cepotyrannus, epicurist 
Apollodorus (stoïcijn), leerling van Antipatros

Kunstenaars
Apollodorus (bronsbeeldhouwer), bronsbeeldhouwer uit Athene
Apollodorus van Athene (architect), architect uit Athene
Apollodorus, kunstschilder in de 2e helft van de 5e eeuw v.Chr.
Apollodorus van Damascus (~65–~130), belangrijkste stedenbouwkundige en architect uit de Romeinse Keizertijd
Apollodorus (5e eeuw v.Chr.), beeldhouwer
Apollodorus (2e eeuw v.Chr.), beeldhouwer
Apollodorus (vazenschilder), Attische vazenschilder

Anderen
Apollodorus van Amphipolis, Macedonisch generaal
Apollodorus (loper), Macedonisch loper
Apollodorus (dienaar van Cleopatra), bijgenaamd de Siciliaan, zou Cleopatra VII in 48 v.Chr. in het paleis van Alexandrië tot bij Caesar hebben binnengesmokkeld
 Apollodorus (arts), arts in de tijd van Ptolemaeus I Soter (ca. 320 v.Chr.), Alexandrië
 Apollodorus (krater), krater op Mercurius